Putain de camion (1988), album studio di Renaud.
Putain de camion, ultima canzone dello stesso album, dedicata a Coluche